2 miejscowości w Polsce: 
 Przestrzele – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Przestrzele – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne